Mykhaïlivka peut se rapporter à : 
Mykhaïlivka, en Ukraine, oblast de Zaporijjia,
 Mykhaïlivka, raïon de Perevalsk,
 Mykhaïlivka, raïon de Berezivka,
 Mykhaïlivka, raïon de Kreminna, 
Mykhaïlivka de l'oblast de Louhansk.

Homonymie de toponyme